Csehország
Tehov, település a Benešovi járásban
Tehov, település a Kelet-prágai járásban